Jméno a příjmení Rainer nosí více různých osobností:

příjmení
 Adam Rainer (1899–1950) – člověk, který byl trpaslíkem i obrem
 Angelika Rainer (* 1986) – italská sportovní lezkyně
 Jiřina Rainerová (1921–??) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Johann Georg Rainer (1800–1872) – německý podnikatel na Slovensku
 Karl Rainer (1901–1987) – rakouský fotbalový reprezentant
 Luise Rainerová (1910–2014) – německá herečka
 Václav Vavřinec Reiner (Rainer; 1689–1743) – český barokní malíř

křestní jméno
 Rainer Josef Habsbursko-Lotrinský (1783–1853) – rakouský arcivévoda
 Rainer Bonhof - německý fotbalista
 Rainer Bucher - německý teolog
 Rainer Ernst - německý fotbalista
 Rainer Werner Fassbinder – německý režisér
 Rainer von Fieandt - finský politik
 Rainer Hermann - německý novinář
 Rainer Kreissl - německý sběratel umění
 Rainer Ptacek – německo-americký kytarista
 Rainer Maria Rilke – německý básník
 Rainer Sachse - německý fotbalista
 Rainer Schüttler – německý tenista
 Rainer Stadelmann - německý archeolog
 Rainer Strecker – německý herec
 Rainer Weiss - americký fyzik
 Rainer Maria Woelki - německý arcibiskup
 Rainer Zitelmann - německý historik

Podobná příjmení 
 Reiner
 Rainier